Сосюра — українське прізвище.

 Сюсюра Віктор Леонідович (1954) — генерал-майор міліції РФ, колишній міністр ВС Бурятії.
 Сосюра Володимир Миколайович ( — † 8 січня 1965) — козак Армії УНР, український письменник, поет-лірик, автор понад 40 збірок поезій, широких епічних віршованих полотен (поем), роману «Третя Рота».
 Сосюра Володимир Володимирович (1932) — український редактор, кінодраматург. Заслужений працівник культури України (1978). Син поета Володимира Сосюри.
 Сосюра Людмила Андріївна (1934) — українська кіноактриса, народна артистка Української РСР (1984).
 Сосюра Тетяна Миколаївна (1906–1983) — радянський письменник, новинар і публіцист (літературний псевдонім — Тетяна Тесс).

Українські прізвища